Collisella est un genre de mollusques primitifs de la classe des gastéropodes.

Ce genre est parfois classé par certains auteurs dans la famille des Acmaeidae.

Liste des espèces

Selon  
 Collisella abrolhosensis (Petuch, 1979)
 Collisella acutapex (Berry, 1960)
 Collisella discors (Philippi, 1849)
 Collisella edmitchelli (Lipps, 1963)
 Collisella marcusi (Righi, 1966)
 Collisella mitella (Menke, 1847)
 Collisella noronhensis (E.A. Smith, 1890)
 Collisella pediculus (Philippi, 1846)
 Collisella stanfordiana (Berry, 1957)
 Collisella strongiana (Hertlein, 1958)
 Collisella subrugosa (d'Orbigny, 1846)
 Collisella tessulata (O. F. Müller, 1776)
 Collisella turveri (Hertlein & Strong, 1951)

Selon Gastropods.com 
  Collisella acutapex Berry, S.S., 1960
 Collisella adami Christiaens, J., 1975
 Collisella atrata Carpenter, P.P., 1857
 Collisella borneensis
 Collisella conus Test, A.R., 1945
 Collisella discors (Philippi, R.A., 1849)
 † Collisella edmitchelli Lipps, 1966
  Collisella instabilis (Gould, A.A., 1846)
 Collisella kolarovai (Grabau, A.W. & S.G. King, 1928)
 Collisella lacerata Ramírez-Boehme, 1974
 Collisella lileana Ramírez-Boehme, 1970
 Collisella mortoni  Christiaens, J., 1980
 Collisella pallidula Gould, A.A., 1859
 Collisella ruginosa Ramírez-Boehme, 1974
  Collisella scabra
 Collisella subrugosa (Orbigny, 1846)
 Collisella tessulata (O. F. Müller, 1776)
 Collisella triangularis (Carpenter, P.P., 1864)
 Collisella triangularis f. orcutti  Pilsbry, H.A., 1891
 Collisella uncinata guadeloupa Christiaens, J., 1975

Références

Liens externes 

 
 

Lottiidae
Genre de gastéropodes (nom scientifique)